Jméno Diego López náleží několika lidem:

 Diego López Garrido (* 1947) – španělský politik
 Diego López Rodríguez (* 1981) – španělský fotbalista
 Luis Diego López (* 1974) – uruguayský fotbalista
 Diego Jiménez López (* 1991) – španělský fotbalista